Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Martín del Potro, který ve čtvrtfinále nestačil na Kukuškina.

Do finále postoupili dva kvalifikanti Kazach Michail Kukuškin a srbský tenista Viktor Troicki. Poprvé v historii okruhu ATP Tour se tak ve finále střetli tenisté, kteří oba odehráli kvalifikaci. Vítězem se stal Troicki, jenž Kukuškina zdolal poměrem 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, znamenající druhý singlový titul na okruhu ATP Tour, a to po více než čtyřech letech od první výhry na Kremlin Cupu 2010.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Apia International Sydney 2015